Hieronder staan de resultaten van het vrouwentoernooi van de Wereldkampioenschappen badminton 2009 in New Delhi.

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Wereldkampioenschappen badminton